|-
| (68401) 2001 QX92||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68402) 2001 QM98||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68403) 2001 QH105||||23 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68404) 2001 QX108||||19 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68405) 2001 QN125||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68406) 2001 QU130||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68407) 2001 QN131||||20 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68408) 2001 QH137||||22 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68409) 2001 QS148||||20 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 68410 Ніколс (Nichols)||||16 серпня 2001||Обсерваторія Анса||М. Коллінс, Майнор Вайт
|-
| (68411) 2001 QE188||||21 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68412) 2001 QL188||||22 серпня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68413) 2001 QB196||||22 серпня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68414) 2001 QZ219||||23 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68415) 2001 QG220||||23 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68416) 2001 QQ220||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68417) 2001 QD238||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68418) 2001 QN244||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68419) 2001 QE256||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68420) 2001 QO258||||25 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68421) 2001 QY270||||19 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68422) 2001 QJ296||||24 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68423) 2001 QD315||||20 серпня 2001||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (68424) 2001 QO327||||16 серпня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68425) 2001 QS329||||24 серпня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68426) 2001 RE||2001 RE||2 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68427) 2001 RK6||||10 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68428) 2001 RA21||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68429) 2001 RW24||||7 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68430) 2001 RB37||||8 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68431) 2001 RH48||||11 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68432) 2001 RX57||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68433) 2001 RN69||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68434) 2001 RZ76||||10 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68435) 2001 RF81||||14 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68436) 2001 RC85||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68437) 2001 RQ87||||11 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68438) 2001 RJ99||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68439) 2001 RB104||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68440) 2001 RN107||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68441) 2001 RJ114||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68442) 2001 RO132||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68443) 2001 RP133||||12 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68444) 2001 RH142||||11 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68445) 2001 RF147||||9 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68446) 2001 RN148||||10 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68447) 2001 RP148||||10 вересня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 68448 Сіднівольф (Sidneywolff)||||18 вересня 2001||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (68449) 2001 SP20||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68450) 2001 SN26||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68451) 2001 SZ31||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68452) 2001 SA36||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68453) 2001 SK36||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68454) 2001 SS46||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68455) 2001 SH47||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68456) 2001 SJ57||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68457) 2001 SC63||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68458) 2001 SQ69||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68459) 2001 SY80||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68460) 2001 SS104||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68461) 2001 SO107||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68462) 2001 SW108||||20 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68463) 2001 SQ120||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68464) 2001 SW128||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68465) 2001 SZ131||||16 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68466) 2001 SC150||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68467) 2001 SW160||||17 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68468) 2001 SZ224||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68469) 2001 SC253||||19 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68470) 2001 SP266||||25 вересня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68471) 2001 ST276||||21 вересня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68472) 2001 SL282||||28 вересня 2001||Обсерваторія Фарпойнт||Ґері Гаґ
|-
| (68473) 2001 SC289||||23 вересня 2001||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (68474) 2001 SL328||||19 вересня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68475) 2001 SD349||||21 вересня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68476) 2001 TJ9||||11 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68477) 2001 TD10||||13 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68478) 2001 TR26||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68479) 2001 TX40||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68480) 2001 TQ49||||15 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68481) 2001 TQ95||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68482) 2001 TA110||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68483) 2001 TG129||||14 жовтня 2001||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (68484) 2001 TB141||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68485) 2001 TD144||||10 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68486) 2001 TM169||||15 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68487) 2001 TM175||||14 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68488) 2001 TK209||||12 жовтня 2001||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (68489) 2001 TS212||||13 жовтня 2001||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (68490) 2001 TH239||||15 жовтня 2001||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (68491) 2001 UF4||||17 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68492) 2001 UH4||||17 жовтня 2001||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (68493) 2001 US9||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68494) 2001 UT9||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68495) 2001 UF21||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68496) 2001 UD33||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68497) 2001 UZ33||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68498) 2001 UV34||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68499) 2001 UM36||||16 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (68500) 2001 UP45||||17 жовтня 2001||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

68400